Sundance TV (anteriormente, Sundance Channel) puede hacer referencia a los siguientes canales de televisión propiedad de AMC:
 Sundance TV Latinoamérica (2013-2020), versión para Latinoamérica.
 Sundance TV España (2011-), versión española.
 Sundance TV, versión estadounidense.